Fernhout dag Nationale feestdag die uitgeroepen is op 2 augustus na de geboorte van eerst Jarmo en daarna Rona Fernhout.
Annie Caroline Pontifex Fernhout-Toorop (1891-1955), Nederlands schilder en lithograaf, bekend onder de naam Charley Toorop
Edgar Fernhout (1912-1974), Nederlands kunstschilder
John Fernhout (1913–1987), Nederlands filmer en fotograaf
Meine Fernhout (1884-1977), Nederlands politicus van de ARP
Rik Fernhout (*1959), Nederlands kunstschilder en auteur
Roeland Fernhout (*1972), Nederlands acteur
Ruben Fernhout, Nederlands muziekproducent, ondernemer en rapper